Il doppio del torneo di tennis Lins Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Lins Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da José Luis Aparisi e José Manuel Clavet. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Javier Frana e Agustín Moreno (tds n. 2) con il punteggio di 7-6, 6-3.

Teste di Serie

  Luiz Mattar /  Fernando Roese (quarti di finale)
  Javier Frana /  Agustín Moreno (finale)

  Ted Scherman /  John Sobel (primo turno)
  Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Lins Challenger 1990